Таддеус Руттер Шидлер (; , , Индиана — , Коллбран) — американский легкоатлет, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1904.

На Играх 1904 в Сент-Луисе Шидлер участвовал только в беге на 110 м с барьерами. Сначала он занял второе место в полуфинале, а затем второе в финале, выиграв серебряную медаль.

Ссылки 
 Таддеус Шидлер на sports-reference.com  

Серебряные призёры летних Олимпийских игр 1904 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 1904 года
Бегуны с барьерами США